Tobias Strobl (München, 1990. május 12. –) német labdarúgó, az Augsburg hátvédje.

További információk 
 Tobias Strobl adatlapja a transfermarkt.de oldalon 

1990-ben született személyek
Müncheniek
Bajorok
Német labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
A TSV 1860 München II labdarúgói
A TSG 1899 Hoffenheim labdarúgói
A TSG 1899 Hoffenheim II labdarúgói
Az 1. FC Köln labdarúgói
A Borussia Mönchengladbach labdarúgói
Az FC Augsburg labdarúgói
A Bundesliga labdarúgói
A 2. Bundesliga labdarúgói
Élő személyek